El Torneig de Roland Garros 2003 (o Obert de França 2003) es va celebrar a París, des del 26 de maig al 8 de juny de 2003.

Quadre masculí

Quadre femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Lleyton Hewitt (3a ronda)
  Andre Agassi (Quarts de final)
  Juan Carlos Ferrero (Campió)
  Carles Moyà (Quarts de final)
  Roger Federer (1a ronda)
  Andy Roddick (1a ronda)
  Guillermo Coria (Semifinals)
  David Nalbandian (2a ronda)
  Albert Costa (Seminifals)
  Paradorn Srichaphan (1a ronda)
  Rainer Schüttler (4a ronda)
  Sjeng Schalken (3a ronda, retirat per lesió)
  Jiri Novak (4a ronda)
  Sebastien Grosjean (2a ronda)
  Gustavo Kuerten (4a ronda)
  Àlex Corretja (1a ronda)
  Ievgueni Kàfelnikov (2a ronda)
  Agustín Calleri (1a ronda)
  Fernando González (Quarts de final)
  Félix Mantilla (4a ronda)
  Gastón Gaudio (3a ronda)
  Wayne Ferreira (3a ronda, retirat per lesió)
  Younes El Aynaoui (3a ronda)
  James Blake (2a ronda)
  Tim Henman (3a ronda)
  Xavier Malisse (3a ronda)
  Mikhaïl Iujni (2a ronda)
  Tommy Robredo (Quarts de final)
  Vincent Spadea (3a ronda)
  Jarkko Nieminen (4a ronda)
  Juan Ignacio Chela (3a ronda)
  Arnaud Clément (4a ronda)

Individual femení 
<li>  Serena Williams (Semifinals)
<li>  Kim Clijsters (Final)
<li>  Venus Williams (4a ronda)
<li>  Justine Henin-Hardenne (Campiona)
<li>  Amelie Mauresmo (Quarts de final)
<li>  Lindsay Davenport (4a ronda)
<li>  Jennifer Capriati (4a ronda)
<li>  Chanda Rubin (Quarts de final)
<li>  Daniela Hantuchova (2a ronda)
<li>  Jelena Dokic (2a ronda)
<li>  Anastasia Myskina (2a ronda)
<li>  Monica Seles (1a ronda)
<li>  Ielena Deméntieva (1a ronda)
<li>  Eleni Daniilidou (3a ronda)
<li>  Magdalena Maleeva (4a ronda)
<li>  Ai Sugiyama (4a ronda)
<li>  Amanda Coetzer (1a ronda)
<li>  Meghann Shaughnessy (3a ronda)
<li>  Patty Schnyder (4a ronda)
<li>  Elena Bovina (2a ronda)
<li>  Lisa Raymond (2a ronda)
<li>  Vera Zvonariova (Quarts de final)
<li>  Anna Smashnova (2a ronda)
<li>  Conchita Martínez (Quarts de final)
<li>  Nathalie Dechy (3a ronda)
<li>  Silvia Farina Elia (3a ronda)
<li>  Alexandra Stevenson (1a ronda)
<li>  Clarisa Fernández (2a ronda)
<li>  Elena Likhovtseva (1a ronda)
<li>  Paola Suárez (3a ronda)
<li>  Laura Granville (3a ronda)
<li>  Francesca Schiavone (2a ronda)

Enllaços externs 

 Web Oficial Roland Garros 

2003
Roland Garros